Рысбаев:
 Рысбаев, Абдыкарим — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Рысбаев, Василий Несипказиевич — представитель высшего командования Вооружённых сил Республики Казахстан, генерал-майор, командующий войсками регионального командования «Восток» (2010—2013), начальник Военного института Сухопутных Войск (2014—2016).

См. также 
 Рыспаев